Abbazia di Michaelsberg – abbazia della Renania Settentrionale-Vestfalia
 Abbazia di Michaelsberg – abbazia della Baviera